Sandell ist der Familienname folgender Personen:

 Annemari Sandell-Hyvärinen (* 1977), finnische Langstreckenläuferin
 Åsa Sandell (* 1967), schwedische Boxerin, Journalistin und Schriftstellerin
 Cecilia Sandell (* 1968), schwedische Fußballspielerin
 Jonas Sandell (* 1995), schwedischer Skispringer
 Lina Sandell-Berg (1832–1903), schwedische Theologin
 Lukas Sandell (* 1997), schwedischer Handballspieler
 Marcus Sandell (* 1987), finnischer Skirennläufer
 Nils-Åke Sandell (1927–1992), schwedischer Fußballspieler
 Patrik Sandell (* 1982), schwedischer Rallyefahrer
 Sami Sandell (* 1987), finnischer Eishockeyspieler
 Sten Sandell (* 1958), schwedischer Jazz-Pianist, Keyboarder und Komponist
 Thomas Sandell (* 1964), schwedischer Unternehmer und Investor
 Victoria Sandell Svensson (* 1977), schwedische Fußballspielerin
 William Sandell (* 1950), US-amerikanischer Filmarchitekt

Siehe auch:
 Sandel